Reichelsheim (Odenwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Reichelsheim (Wetterau), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen